Het ATP-toernooi van Boston 1997 (met de officiële naam US Pro Tennis Championships 1997) werd van 18 tot en met 24 augustus 1997 gehouden in de Amerikaanse stad Schenectady.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Longwood Cricket Club in Chestnut Hill.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Sjeng Schalken
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Marcelo Ríos
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
}}

Bovenste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Àlex Corretja
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= Francisco Clavet
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Patrick McEnroe
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Guillermo Cañas
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-team05= Sjeng Schalken
| RD1-score05-1=62
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-team06= Lionel Roux
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4
| RD1-team07= Sláva Dosedel
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Magnus Norman
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2='''7
| RD1-score08-3=63
| RD1-seed09=LL
| RD1-team09=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1997
Boston